Уи́льям Себастья́н Ко́эн (; род. , Бангор, штат Мэн) — американский юрист, политик и государственный деятель, занимавший пост министра обороны США в администрации президента Клинтона в 1997—2001 годах.

Биография 
Уильям Коэн родился в городе Бангор в штате Мэн в семье еврейского иммигранта из России пекаря Реувена Коэна и Клары Коэн, ирландской протестантки. После окончания средней школы в Бангоре в 1958 году учился в Боудин-колледже изучая латынь и окончил его с отличием в 1962 году, получив степень бакалавра. После этого Коэн учился в школе права Бостонского университета, окончив её также с отличием в 1965 году.

После окончания учёбы Коэн работал юристом в Бангоре, преподавал бизнес-администрацию в университете Мэна (1968—1972). Был избран в городской совет, а в 1971 году стал мэром Бангора.

На выборах 1972 года Коэн был избран в Конгресс США. Работая в Конгрессе, участвовал в расследовании Уотергейтского скандала, голосовал за импичмент Ричарда Никсона. Был переизбран в Конгресс. В 1978 году избран в Сенат США, переизбран в 1984 и 1990 годах. Работая в Сенате, являлся членом комитета по военным делам, комитета по разведке и комитета по правительственным делам.

В январе 1997 года назначен на пост министра обороны США переизбранным на второй срок президентом Клинтоном. Во время работы Коэна начался процесс расширения НАТО с включением в него Польши, Венгрии и Чехии, был создан совет Россия-НАТО.

В 2001 году вышел в отставку.

Ссылки 
 
 Биография

Юристы США
Члены Палаты представителей от штата Мэн
Сенаторы от штата Мэн
Члены Республиканской партии США
Мэры городов США
Министры обороны США
Кабинет Билла Клинтона
Выпускники Средней школы Бангора (штат Мэн)
Выпускники Боудин-колледжа
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Школы права Бостонского университета
Преподаватели Университета Хассона
Преподаватели Университета Мэна
Персоналии:Совет по международным отношениям
Почётные доктора Бэйтского колледжа